Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2018 was het 70e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestond in 2018 uit de klassen MotoGP, Moto2 en Moto3. De eerste race van het seizoen werd verreden op 18 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter op 18 november werd traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Kalender
Op 13 september 2017 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2018 bekend, waarop 19 races prijkten. Alle races van het voorgaande seizoen keerden terug en de Grand Prix van Thailand was nieuw op de kalender. Alle races vonden plaats op zondag. De Grand Prix van Qatar werd in de avonduren verreden. Er werden in 2018 twee Grands Prix verreden in Italië en vier in Spanje.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams 

* Jorge Lorenzo was ingeschreven voor de GP van Maleisië, maar had te veel last van een blessure die hij opliep tijdens een crash tijdens de vrije training voor de GP van Thailand. Hij werd vervangen door Michele Pirro.
** Franco Morbidelli was ingeschreven voor de GP van Duitsland, maar had te veel last van een blessure die hij opliep tijdens een crash tijdens de vrije training voor de TT van Assen. Hij werd vervangen door Stefan Bradl.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs